Терминалия может означать:
 Терминалия —  род больших деревьев семейства цветковых растений Комбретовые.
 Терминалии — древнеримские праздники (праздновались в конце древнеримского года).